1905/06 was het achttiende seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Liverpool werd landskampioen. De club was het vorige jaar ook al kampioen in de Second Division en kon de lijn dus doortrekken in de First Division.

Prijzen

First Division

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1905/06